Die China Open 2016 im Badminton fanden vom 17. bis zum 22. September 2019 in Changzhou, Volksrepublik China, statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Champion)
 Chou Tien-chen (Viertelfinale)
 Shi Yuqi (1. Runde)
 Jonatan Christie (1. Runde)
 Chen Long (Halbfinale)
 Viktor Axelsen (1. Runde)
 Anthony Ginting (Finale)
 Anders Antonsen (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (1. Runde)
 Tai Tzu-ying (Finale)
 Chen Yufei (Halbfinale)
 Nozomi Okuhara (1. Runde)
 P. V. Sindhu (2. Runde)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 He Bingjiao (Viertelfinale)
 Saina Nehwal (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Finale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Viertelfinale)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (1. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (2. Runde)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Du Yue / Li Yinhui (Viertelfinale)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Viertelfinale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (2. Runde)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (1. Runde)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Changzhou